Saint Florian peut désigner plusieurs saints chrétiens :

 Florian de Lorch († 304), ancien officier romain retiré à Cetium  (aujourd'hui Zeiselmauer en Autriche), martyr à Lorsch en Carinthie autrichienne ; fêté le 4 mai.
 Florian de Gaza  († 637), martyr avec ses compagnons, tués lors de l'invasion musulmane à Euletheropolis (aujourd'hui Beit Jibrin) en Palestine ; fêté le 17 décembre.
 Florian Stepniak († 1942), capucin  et Joseph Straszewski, bienheureux, prêtres et martyrs des Nazis au camp de concentration de Dachau; fêtés le 12 août.

 Sankt Florian, ville d'Autriche nommée d'après Florian de Lorch
 St. Florian, ville d'Alabama (États-Unis)

Références